En Pologne, Łęg peut désigner :

 Łęg, une rivière, affluent de la Vistule

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Łęg, village 

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Łęg, village 

dans la voïvodie de Łódź
 Łęg, village 

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Łęg, village du powiat de Pleszew 
 Łęg, village du powiat de Śrem  

dans la voïvodie de Mazovie
 Łęg, village du powiat de Mława
 Łęg, village du powiat de Piaseczno

dans la voïvodie de Silésie
 Łęg, village du powiat de Częstochowa
 Łęg, village du powiat de Lubliniec 
 Łęg, village du powiat de Racibórz 

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Łęg, village de la gmina de Osiek
 Łęg, village de la gmina de Połaniec